Plusieurs personnes portent le nom de Jón Magnússon : 
 Jón Magnússon (1859-1926), homme politique islandais, premier Premier ministre d'Islande de 1917 à 1922 puis de 1924 à 1926
 Jón Arnar Magnússon (1969-), athlète islandais